Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 1977 je osmo evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo 12. in 13. marca 1977 v dvorani Velodromo de Anoeta v San Sebastiánu, Španija. Tekmovali so v 19-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1977
1977 v športu
Športne prireditve v Španiji
San Sebastián